Vicki Chase (Los Angeles, 5 de fevereiro de 1985) é uma atriz pornográfica americana.

Prêmios e indicações
 2011: XBIZ Award (indicada) – New Starlet of the Year
 2012: AVN Award (indicada) – Unsung Starlet of the Year
 2012: XRCO Award (indicada) – Unsung Siren
 2012: XBIZ Award (indicada) – Female Performer of the Year
 2013: AVN Award (indicada) – Best Three-Way Sex Scene (G/G/B) – Mothers & Daughters (com Selena Rose & Ben English)
 2013: XBIZ Award (indicada) – Best Scene (Couples-Themed Release) – Tango to Romance (with Marco Rivera)
 2013: XBIZ Award (venceu) – Best Scene (All-Girl) – Mothers & Daughters (com Jesse Jane, Kayden Kross, Riley Steele & Selena Rose)

Entrevistas
Vicki Chase Interview - Part 1 "Part 1: A Woman Worth the Chase"

Vicki Chase Interview - Part 2 Part 2: " The Chase of All Things Adult, Life and Definition"

Vicki Chase Interview Captain Jack interviews Vicki Chase

FLESHBOT EXCLUSIVE--Twenty Questions with Vicki Chase

V Is For Vicki Chase Captain Jack interviews Vicki Chase

Ligações externas
 
 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Los Angeles